Algebra, een deel van de wiskunde
Algebra (structuur), een wiskundig object
Algebra (ringtheorie), een wiskundig object
Algebra (zangeres), een Amerikaans zangeres